«Освітній Оскар» — престижний щорічний всеукраїнський конкурс серед освітян всіх категорій, що організує та проводить видавництво «Шкільний світ» за підтримки НАПН України та МОНУ. Конкурс проводиться з 2015 року. Церемонія нагородження проходить в агентстві УКРІНФОРМ. В архіві агентства можна подивитися всі церемонії нагородження. Всі фінальні роботи друкуються в журналі "Директор школи. Шкільний світ".

Мета конкурсу — підтримка Нової української школи, знайти та поширити найкращий інноваційного досвіду в системі освіти України, піднесення іміджу освітян.

Індивідуальні номінації конкурсу: учень, учитель, учитель початкової школи, керівник управління/відділу/департаменту освіти, керівник методичного кабінету/центру, методист, директор позашкільного навчального закладу, директор школи, заступник директора, шкільний психолог, дефектолог, бібліотекар, завідувач дитячого садка, майстер виробничого навчання.

Колективні номінації конкурсу: методичний кабінет, школа, дошкільний навчальний заклад, позашкільний навчальний заклад.

Всі учасники отримують грамоти. Організатори направляють листи-подяки до департаментів та управлінь освіти з інформацією про підсумки конкурсу. Матеріали учасників конкурсу друкуються у виданнях «Шкільного світу».

Посилання 

 Укрінформ
 КРЕМЕНЧУГTODAY